

Geografie 
 Pala (Afghanistan), een plaats in Afghanistan
 Pala (Californië), een plaats en district in de VS
 Pala (Dolomieten), een berggroep in de Dolomieten
 Pala (gemeente in Estland), een voormalige gemeente in de Estische provincie Jõgevamaa
 Pala (India), een stad en gemeente in Kerala, India
 Pala (Kuusalu), een verlaten plaats in de Estische gemeente Kuusalu
 Pala (Mortágua), een dorp in Portugal
 Pala (Peipsiääre), een plaats in de Estische gemeente Peipsiääre
 Pala (Pinhel), een dorp in Portugal
 Pala (Türi), een plaats in de Estische gemeente Türi
 Pala (Tsjaad), een stad in het westen van Tsjaad

Overige 
 Molukse naam voor nootmuskaat
 Paladynastie, boeddhistische dynastie uit het Indisch Subcontinent
 Pala, Hindu tijdseenheid van 24 seconden (zie: Hindu tijdeenheid)
 andere naam voor impala (diersoort)